The Time of Our Lives (piosenka Il Divo i Toni Braxton)
 The Time of Our Lives (piosenka Miley Cyrus)
 The Time of Our Lives (minialbum)